Paulusplatz steht für:

 Paulusplatz (Darmstadt)
 Paulusplatz (Trier)